Gary Glitter – właśc. Paul Francis Gadd (ur. 1944), brytyjski wokalista glam rocka
 Glitter – The International Gay Film Awards, nagroda filmowa przyznawana przez środowisko LGBT
 Glitter (film) – film z Mariah Carey